Râul Criva poate avea următoarele semnificații:

 Criva - afluent al râului Bahluieț
 Criva - afluent al râului Coșuștea
 Criva - afluent al râului Poieni
 Criva - afluent al Timișului

Vezi și 
 Criva (dezambiguizare)

Toponime românești